Irlands fotbollslandslag kan avse
 Irlands herrlandslag – organiserat av IFA 1882–1950 (idag Nordirlands fotbollsförbund)
 Irlands herrlandslag – organiserat av FAI 1923– (Republiken Irlands fotbollsförbund)
 Irlands damlandslag

Se även
 Nordirlands herrlandslag
 Nordirlands damlandslag